Adrián Arregui (1992- ) : footballeur argentin
 Carolina Arregui (1965- ) : actrice chilienne
 Mario Arregui (1917-1985) : écrivain uruguayen